Gli ultimi filibustieri  – romanzo di Emilio Salgari

Film
Gli ultimi filibustieri  – film diretto da Vitale De Stefano (1921)
Gli ultimi filibustieri  – film diretto da Marco Elter (1943)